Маточник — спеціальна комірка у вулику для бджолиної матки
 Маточник — приміщення для утримання маток свійських тварин
 Маточник — розсадник
 Маточник — рослина, що використовується для вирощування нових рослин
 Маточник — рід рослин родини глухокропивових.

Джерела

Посилання